Бедняк:

 Бедняк — неимущий, бедный человек. См. Бедность.
 Бедняк — малоимущий крестьянин-единоличник дореволюционной и Советской России.
 Бедняк — название села Приозерное (Гулькевичский район Краснодарского края) до 1963 года.
 Бедняк — фамилия. Известные носители:
 Бедняк, Инесса Яковлевна (род. 1926) — советский российский историк-востоковед.
 Бедняк, Николай Петрович (1930—2000) — украинский живописец, график.
 «Бедняки» — повесть Мажита Гафури.

См. также